De IATA-code voor Luchthaven Rome Fiumicino in Italië